Codex Coislinianus steht für:

 Codex Coislinianus (Neues Testament) (Hp oder Unzial 015), griechische Handschrift der Paulusbriefe
 Codex Coislinianus (M) (ehem. Fa), griechische Handschrift von Genesis bis 1. Buch der Könige